Wyniki Grand Prix Polski, ósmej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.

To dwunaste zawody o Wielką Nagrodę Polski (w tym zawody Grand Prix Polski II w 1999) - ósme Grand Prix w Bydgoszczy.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Piotr Protasiewicz, natomiast rezerwę toru stanowili Krzysztof Kasprzak oraz Karol Ząbik.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (1) Jason Crump (Australia)
 (13) Ryan Sullivan (Australia)
 (14) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (10) Bjarne Pedersen (Dania)
 (11) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (5) Nicki Pedersen (Dania)
 (16) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (8) Jarosław Hampel (Polska)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (9) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (7) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (15) Tomasz Chrzanowski (Polska)
 (12) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (17) Krzysztof Kasprzak (Polska)
 (18) Karol Ząbik (Polska)

Piotr Protasiewicz oraz Andreas Jonsson w sezonie 2005 reprezentowali barwy miejscowej Polonii Bydgoszcz.

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Tony Rickardsson – lider po szóstej rundzie Grand Prix.

Opis 

W szóstym biegu Tony Rickardsson (z prawej) przyjeżdżając na trzecim miejscu (zdobył czwarty punkt w turnieju) zagwarantował sobie zdobycie szóstego tytułu Indywidualnego Mistrza Świata. Po raz pierwszy w tym sezonie, nie awansował do finału.

Tomasz Gollob (z lewej) po raz czwarty z rzędu wygrał Grand Prix Polski na torze w Bydgoszczy. Dokonał tego po raz pierwszy w historii Grand Prix. Tomasz Gollob przez ponad dziesięć lat ścigał się dla miejscowej Polonii Bydgoszcz.

Piotr Protasiewicz (dzika karta) dobrym występem podczas GP Polski (oraz równie dobry występ podczas DPŚ 2005 aspiruje na otrzymanie stałej dzikiej karty na przyszły sezon.

Lee Richardson, który po dwóch biegach nie zdobył punktów, zajął drugie miejsce.

Klasyfikacja przejściowa 
Klasyfikacja przejściowa Grand Prix po turnieju w Bydgoszczy.

Zobacz też 
 Grand Prix Polski
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2005
 Sezon żużlowy 2005

Polska
2005
2005 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy